Містер ():

 Містер — ввічлива назва чоловіка в англомовному середовищі, що вживається, зазвичай, перед прізвищем або ім'ям.
 Лейтон Містер — американська актриса та співачка.

Примітки 

Форми звертання